Сір — слово, що має низку різних значень.

 Сір - один з королівських титулів
 Сер - один з шляхетських титулів
 Сір - річка в Люксембурзі
 CIP - абревіатура "Carriage and Insurance Paid"
 Сір - село в Ірані
 Сір-Дар - село в Ірані
 Сен-Сір - муніципалітет у Франції.

Багатозначні топоніми